Slovo Duff může mít více významů, nebo může být součástí celého názvu:

 Duff (pivo)
 Duff (Simpsonovi) – fiktivní pivo ze seriálu Simpsonovi
 Duff (německé pivo) – německá značka skutečného piva

příjmení mužská
 Damien Duff (* 1979) – irský fotbalista
 Duff McKagan – americký baskytarista
 Alexander Ludovic Duff – britský admirál

 příjmení ženská
 Blythe Duff (* 1962) – skotská herečka
 Haylie Duff – americká herečka a zpěvačka, starší sestra Hilary
 Hilary Duffová – americká herečka a zpěvačka
 Hilary Duff (album) – album stejnojmenné americké zpěvačky
 Shiela Grant Duffová – britská autorka, novinářka a zahraniční zpravodajka; v letech 1940 až 1944 vedoucí čs. válečného vysílání britské rozhlasové stanice BBC